Samsung Galaxy A8 – modello di smartphone della Samsung del 2015
 Samsung Galaxy A8 – modello di smartphone della Samsung del 2016
 Samsung Galaxy A8 – modello di smartphone della Samsung del 2018